Макс Бајц (Љубљана, 7. октобар 1919 — Љубљана, 25. септембар 1983) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1959. || Добри стари клавир || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Акција || Пазник
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку || Миха
|-
| 1961. || Породични дневник || /
|-
| 1962. || Тог лепог дана || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Немачки војник
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|-
| 1967. || Тврђава силеџија || Тајник
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|-
| 1969. || Седмина || /
|-
| 1969. || Дружина Сињега галеба || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Млачан
|-
| 1976. || Идеалист || /
|-
| 1977. || То со гади || Мерклин
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1983. || Задах тела || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 1983.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани